

Institutions 

 Les Menus-Plaisirs du roi, service de la Maison du roi sous la monarchie française, responsable de l'organisation des cérémonies, fêtes et spectacles de la cour

Monuments 

 Le théâtre des Menus-Plaisirs, aujourd'hui théâtre Antoine, créé en 1866 boulevard de Strasbourg (X)
 L'hôtel des Menus-Plaisirs à Versailles où se sont tenus les États généraux de 1789.
 Les Menus-Plaisirs, aujourd'hui Comédie de Paris, créés en 1929 rue Pierre-Fontaine (IX).
 L'hôtel des Menus-Plaisirs rue Bergère à Paris où était installée l'École royale de chant et de déclamation
 L'hôtel des Menus-Plaisirs à Fontainebleau.

Homonymie